Тра́верса, траве́рза (от  «перекладина, поперечный брус») — элемент несущей конструкции, горизонтальная балка, опирающаяся на вертикальные опоры или подвешенная:
 Траверса — элемент в опорах линии электропередачи.
 Траверса — быстросъёмное грузозахватное приспособление, используемое на подъёмных кранах для работы с различными типами грузов.

Фамилия 
  (род. 1965) — итальянская спортсменка-фехтовальщица.
 Траверса, Томмазо (род. 1990) — итальянский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Тра́верс
 Траверсе́

Примечания 

Механизмы